Сарса-де-Гранадилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-дель-Алагон. Занимает площадь 134 км². Население — 1873 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 115 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса